"Loch Lomond" pode significar
 Loch Lomond, lago escocês
 Loch Lomond (Flórida), localidade da Flórida
 Loch Lomond (Virgínia), localidade da Virgínia

Desambiguações de topônimos